Easley Blackwood (1903–1992) – amerykański brydżysta
 Easley Blackwood (1933–2023) – amerykański kompozytor